ReBirth — программный эмулятор электронных модулей Roland TB-303 (басовая линия) и Roland TR-808, Roland TR-909, широко используемых музыкантами таких стилей, как электро, транс, техно, эйсид-хаус.

ReBirth является комбинацией нескольких виртуальных звуковых модулей, синхронизированных между собой и подключённых к нескольким процессорам эффектов.

Основные компоненты ReBirth: 
 блок управления общим секвенсором
 блок дисторшна; 
 блок компрессора;
 блок задержки; 
 блок PCF ();
 мастер-секция.

Модуль синтезатора басовой линии, в свою очередь, подразделяется ещё на четыре подблока: 
 подблок индивидуального секвенсора;
 подблок синтезатора;
 подблок мастер-секции модуля
 подблок управления индивидуальным секвенсором.

Составные части модуля ударных: 
 совмещенный подблок программирования ударных; 
 подблок управления индивидуальным секвенсором
 подблок мастер-секции модуля.

Программные синтезаторы